HGS est un sigle qui peut désigner :
 , une ancienne société biopharmaceutique américaine, achetée en 2012 par  GlaxoSmithKline pour 3.6 milliards de $ ;
 , un modèle informatique d'écoulement des eaux souterraines utilisé par les hydrogéologues.

HGS est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Freetown, la capitale de la Sierra Leone, selon le code AITA des aéroports.

HgS est un code qui peut désigner :
 sulfure de mercure, un composé chimique fait de soufre et de mercure.

Code IATA des aéroports